Condado de Thurston (Washington) - um dos 39 condados do estado americano de Washington.
Condado de Thurston (Nebraska) - um dos 93 condados do estado norte-americano de Nebraska.
Thurston Moore - o fundador da banda estadunidense de rock Sonic Youth. 
William Thurston - um matemático estadunidense.
Thurston (Nebraska) - uma vila localizada no estado americano de Nebraska, no Condado de Thurston.
Thurston (Ohio) - uma vila localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Fairfield.
Ilha Thurston - a terceira maior ilha da Antártida e a 56ª maior da Terra, com uma área de 15.700 km². 
Robert Henry Thurston - um engenheiro estadunidense. 

Desambiguação